«I Don’t Care» — песня британского певца Эда Ширана и Джастина Бибера, вышедшая 10 мая 2019 года качестве первого сингла с предстоящего шестого студийного альбома No.6 Collaborations Project.

История 
Трек «I Don’t Care» стал четвёртой совместной работой Ширана и Бибера; их совместный вокал звучит на треке «Earth» (Lil Dicky, 2019), в дополнении к соавторству песни Бибера 2015 года «Love Yourself», и песни 2016 года «Cold Water» (Major Lazer, при участии Бибера).

Песню продюсировали Макс Мартин, Shellback и Фред Гибсон. Это первый релиз новой музыки для Ширана за последние два года, впервые после удостоенного премии Грэмми альбома ÷ в 2017 году

Сингл вышел 10 мая 2019 года.
В сервисе Spotify трек «I Don’t Care» дебютировал с 10,977 млн глобальных стримов в сутки, и тем самым побил рекорд single-day streaming record (10,819 млн), установленный ранее песней Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You». Трек дебютировал на первом месте в Великобритании в чарте UK Singles Chart и на втором месте в США в чарте Billboard Hot 100 позади «Old Town Road» в исполнении Lil Nas X и Билли Рэй Сайруса.

Песня дебютировала на первом месте в Австрии в чарте Ö3 Austria Top 40 в неделю с 24 мая 2019 года.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео для песни вышло 17 мая 2019 года на аккаунте Ширана на канале YouTube. Режиссёр Эмиль Нава, съёмки проходили в Японии и в США (в Лос-Анджелесе).

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Эда Ширана
Синглы Warner Bros. Records
Песни Джастина Бибера
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Песни, написанные Эдом Шираном
Песни, написанные Джастином Бибером
Песни, написанные Shellback
Песни, спродюсированные Shellback